Mineral
 Mineral (álbum)

Localidades 

 Mineral (Califórnia)
 Mineral (Illinois)
 Mineral (Virgínia)
 Condado de Mineral
Ou ainda:
 Mineral City
 Mineral Hills

Mineral